Thom Eklund, švedski hokejist, * 28. oktober 1958, Švedska.

Eklund je v švedski ligi igral za klube Västerås IK, IF Björklöven in Södertälje SK. S slednjim je v sezoni 1984/85 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka. Kariero je končal po sezoni 1992/93 pri klubu SHC Fassa v italijanski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlat in srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 138 tekem.

Pregled kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 11
| 6
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 33
| 17
| 13
| 30
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 20
| 6
| 26
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 25
| 10
| 9
| 19
|
| 41
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 13
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 9
| 14
| 23
|
| 34
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
| 33
| 6
| 7
| 13
|
| 40
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 34
| 16
| 13
| 29
|
| 36
|
| 8
| 7
| 3
| 10
|
| 12
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 19
| 10
| 29
|
| 48
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 21
| 14
| 35
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 17
| 15
| 32
|
| 46
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 37
| 16
| 22
| 38
|
| 62
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 13
| 14
| 27
|
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 19
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 18
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 17
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 534
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 367
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 597
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti SHC Fassa